La vallée de Germigny est le nom donné au pays en contrebas du balcon de la grande cuesta de la vallée de la Loire dans le département du Cher.

Lien externe 
 

Géographie du Cher